Михаи́л Василе́нко:
 Василенко, Михаил Абрамович (1913—1978) — Герой Советского Союза.
 Василенко, Михаил Михайлович (род. 1960) — генеральный директор аэропорта Шереметьево.